Индекс_потребительской_лояльности_NPS
 Национальная пенсионная служба Южной Кореи (:en: National Pension Service)